orthanilzuur (2-aminobenzeensulfonzuur)
 metanilzuur (3-aminobenzeensulfonzuur)
 sulfanilzuur (4-aminobenzeensulfonzuur)